El término tiempo puede hacer referencia:

 al tiempo, magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos;

En Religión 
 Tiempo de Adviento, primer período del año litúrgico, y consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Jesús.
 Tiempo de Navidad, período del año litúrgico que inicia desde la víspera de la Natividad del Señor hasta el Bautismo de Jesús.
 Tiempo de Cuaresma, periodo del año litúrgico litúrgico destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. 
 Tiempo de Pascua, periodo del año litúrgico que comprende los cincuenta días que van desde el Domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés

En gramática 
 el tiempo gramatical, cada una de las divisiones de la conjugación verbal, correspondientes al momento en que se ejecuta el verbo;

En música 
 al tiempo musical, cada una de las divisiones de igual duración que tiene un compás;

En meteorología 
 al pronóstico del tiempo o pronóstico meteorológico o pronóstico climatológico, la aplicación de la ciencia y la tecnología para predecir el estado de la atmósfera para un período futuro y una localidad o región dada.

 al tiempo atmosférico o tiempo meteorológico, que comprende todos los variados fenómenos que ocurren en la atmósfera de la Tierra o de un planeta;

En acústica 
 el tiempo de reverberación, parámetro que se utiliza para cuantificar la reverberación de un determinado recinto; el Ft

En historia 
 al tiempo histórico, período histórico relacionado con un hecho o personaje sobresaliente, que lo caracteriza;

En física 
 a Breve historia del tiempo, un libro de divulgación científica de 1988, escrito por Stephen Hawking;
 a Brevísima historia del tiempo, un libro de divulgación científica del 2005, escrito por Stephen Hawking y Leonard Mlodinow;

En la cultura y los medios 
 a Tiempo de valientes, una película de comedia argentina, estrenada en el 2005;
 a Tiempo de Hoy, una revista semanal española de actualidad;
 a Tiempo, un periódico chileno de aparición semanal;
 a Tiempo, un álbum de la banda Erreway.
 a Tiempo, que Informa y Orienta, un periódico diario mexicano.

En hostelería 
 A los tiempos, platos servidos en un orden específico.

Enlaces externos